Hovado může být:

 zastarale dobytek
 lidově bzikavka dešťová
 nadávka

Externí odkazy